

Cinema 
Armavir  – film del 1991 diretto da Vadim Jusupovič Abdrašitov

Geografia 
 Armavir – città capoluogo della provincia omonima in Armenia, antica capitale del Regno d'Armenia
 Armavir – villaggio della provincia omonima in Armenia
 Armavir – provincia dell'Armenia con capitale l'omonima città
 Armavir – una città nella regione di Kraj di Krasnodar in Russia che ha preso il nome dall'omonima città armena